White Snake est un album du chanteur anglais de rock David Coverdale sorti en 1977 ;
 White Snake est un film d'animation chinois réalisé par Amp Wong et Zhao Ji sorti en 2019 ;

 Whitesnake est un groupe britannique de hard rock formé par David Coverdale en 1977 ;
 Whitesnake est un album de ce groupe sorti en 1987.

Homonymie de titre